Нвоко — фамилия. Известные носители:
 Нвоко, Кириан (род. 1997) — мальтийский футболист. Сын Чакса Нвоко.
 Нвоко, Удочукву (род. 1984) — мальтийский футболист нигерийского происхождения. Брат Чакса Нвоко.
 Нвоко, Чакс (род. 1978) — мальтийский футболист нигерийского происхождения. Брат Удочукву Нвоко.